Anholt – duńska wyspa

Osoby o tym nazwisku:
 Christien Anholt – brytyjski aktor filmowy i teatralny
 Tony Anholt – brytyjski aktor telewizyjny